Фредерик Джордж Джексон (; , Олчестер, , Англия — , ) — английский полярный исследователь и географ, исследователь Африки и Австралии, профессиональный военный. Член-корреспондент Географических обществ США и Италии. Более всего известен тем, что эвакуировал из Арктики Фритьофа Нансена и Яльмара Йохансена после их неудачной попытки достичь Северного полюса в 1895—1896 годах. В его честь назван остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Биография 
Родился в провинциальном городке Олчестер, где его дед был деканом — настоятелем собора. После окончания школы отправился в Австралию, где пытался разводить овец в Квинсленде, но разорился. В период трёхлетнего пребывания в Австралии предпринял путешествие через пустыню Симпсон и вернулся в Великобританию. В 1885 году награждён Бронзовой медалью Royal Humane Society, за спасение девушки, упавшей в полынью на озере Линлитгоу. Окончил Дэнстонский колледж и Эдинбургский университет. В Арктике впервые побывал в сезон 1886—1887 годов на борту китобойного судна «Эрик». Около 1890 года подавал заявку на участие в экспедиции Нансена к Северному полюсу, но получил отказ, так как экспедиция предполагалась национальной норвежской. В 1893 году предпринял плавание вдоль северного побережья Сибири на яхте «Бленкатра», обследовав более 3000 миль пространства тундры между Обью и Печорой. В 1895 году вышла его книга об этой экспедиции The Great Frozen Land («Земля вечной мерзлоты»).

В 1894—1897 годах возглавлял арктическую экспедицию Джексона-Хармсворта, располагавшуюся на стационарной базе Эльмвуд (Elmwood), построенной на мысе Флора острова Нортбрук (Земля Франца-Иосифа). Экспедицию финансировало Королевское географическое общество, и её целью было комплексное исследование полярного архипелага, о котором в те времена почти ничего не было известно. Карты Джексона значительно уточнили представления об облике полярных стран. На мысу Флора были также найдены окаменелости юрского периода, свидетельствовавшие, что некогда в Арктике был субтропический климат. В июне 1896 года Джексон случайно обнаружил Нансена и Йохансена, находившихся в полной изоляции от цивилизации с марта 1895 года, и отправил их на родину на экспедиционном судне «Windward» (позднее судно использовал Пири). Всего в исследовательских походах прошёл 1140 миль по земле Франца-Иосифа, из которых около 500 миль было надёжно картографировано. Свои открытия описал в 1899 году в книге A Thousand Days in the Arctic («Тысяча дней в Арктике»). Именем Джексона назван остров, на котором зимовали Нансен и Йохансен (сам Джексон в марте 1896 года не дошёл до него всего лишь 35 морских миль).

После возвращения, Джексон был награждён рыцарским крестом Королевского ордена св. Олафа (Норвегия) и в 1899 году был удостоен Золотой медали Парижского географического общества.

После начала англо-бурской войны служил в Южной Африке в составе 5 батальона Манчестерского полка, где дослужился до капитанского звания. В 1905 году перевёлся в 4 батальон Суррейского полка, в составе которого служил во время Первой мировой войны во Франции, где временно исполнял обязанности командира полка, ввиду ранения всего офицерского состава. В 1917 году вышел в отставку в чине майора, но уже в 1918 году, овдовев, вернулся на службу, и был комендантом лагеря для немецких военнопленных. Награждён Звездой 1914 года и медалью Виктории, а также Британской военной медалью.

После войны предпринял ряд экспедиций в Африке, в частности, участвовал в трансафриканской экспедиции по параллели Машоналенда, Северной Родезии, Руанды-Урунди. Побывал у истоков трёх крупнейших африканских рек: Нила, Замбези и Конго, а также исследовал водоразделы между Луалабой и озером Киву. Служил в Лиге Наций, был назначен расследовать факты работорговли в Либерии.

В возрасте 69 лет женился во второй раз и немало шокировал современников, поселившись в плавучем доме на Темзе.

Скончался в возрасте 78 лет, похоронен в , мемориальная доска в его честь установлена в соборе Св. Павла.

Примечания

Литература 
 
 Нансен Ф. Фрам в Полярном море. / Пер. З. Лопухиной и др., под ред. В. Ю. Визе. — , 1956. — Т. 2. — С. 210—228.
 Альбанов В. И. Затерянные во льдах. Записки В. И. Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана летом 1914 г. — Уфа, 1978. — С. 123, 147—161 (описано состояние базы Джексона, каким её застали спутники Брусилова в 1914 г.).
 William James Mills. Exploring Polar Frontiers: A Historical Encyclopedia. — ABC-CLIO, 2003. — P. 327—328. — ISBN 1-57607-422-6, 9781576074220.

Ссылки 
 Биография
 Некоторая информация
 Полный текст книги «Земля вечной мерзлоты (Большеземельская тундра)»
 Полный текст книги «Тысяча дней в Арктике». — Т. 1.
  Полный текст книги «Тысяча дней в Арктике». — Т. 2.

Исследователи Арктики
История исследования архипелага Земля Франца-Иосифа
Майоры (Великобритания)
Участники Первой мировой войны (Великобритания)